Николай Маликов:
 Маликов, Николай Иванович (1915—1966) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Маликов, Николай Максимович (род. 1948) — советский и российский актёр. 
 Маликов, Николай Петрович (1874—1931) — русский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист.
 Маликов, Николай Петрович (1924—1977) — полный кавалер ордена Славы. Примечания